DPS steht als Abkürzung für:

 Data Protection System, in Festplatten der Marke Maxtor
 Dawood Public School, unabhängige Mädchenschule in Karatschi/Pakistan
 Dead Poets Society, deutsch: Der Club der toten Dichter, (1989), ein Spielfilm des australischen Hollywood-Regisseurs Peter Weir, dessen Drehbuch Nancy H. Kleinbaum als Grundlage für ihren anschließend erschienenen Roman mit demselben Titel verwendete
Decoupled Plasma Source, ein Anlagenaufbau verwendet zum Plasmaätzen in der Halbleiterindustrie
 Demokratische Partei Saar, der Landesverband Saarland der FDP und ehemalige eigenständige Partei im Saarland, siehe Freie Demokratische Partei/Demokratische Partei Saar
 Deutsches Paralympic Skiteam Alpin, Nationalmannschaft Ski alpin des Deutschen Behinderten Sportbundes
 Deutsche PalliativStiftung, Stiftung mit dem Ziel der Verbesserung der Hospizarbeit und Palliativversorgung für schwerstkranke und sterbende Menschen in Deutschland.
 Demokratische Partei der Sozialisten Montenegros, eine sozialdemokratische Partei in Montenegro
 Demontageplanung und -steuerung, Konzept zur Demontage von Recyclinggütern
 Flughafen Denpasar, Internationaler Flughafen Ngurah Rai von Denpasar, der Hauptstadt der Provinz Bali, Indonesien nach dem IATA-Code
 Desktop Purchasing System, webtechnologie-basiertes System zum Einkauf indirekter Güter
 Detonierende Pulverscheiben, Kurzbezeichnung für ein deutsches Pionierkampfmittel während des Zweiten Weltkrieges
 Caterpillar Energy Solutions (ehemals Deutz Power Systems), Gasmotorenhersteller aus Mannheim, ehemals Motorenwerke Mannheim
 Digital Pixel Sensor, ein verbessertes Funktionsprinzip für CMOS-Bildsensoren
 Digitales PlanungsSystem, ein digitales Produktionsplanungstool entwickelt durch MHP
 Diphenylsulfon
 Direktdemokratische Partei Schweiz
 Displaced Person, im 2. Weltkrieg aufgekommene Bezeichnung für eine Zivilperson, die sich kriegsbedingt nicht in ihrem Heimatland aufhielt 
 Display PostScript, eine PostScript-Variante
 Distributed and Parallel Systems
 Dual Power System, in Motherboards der Marke GIGABYTE
 als Transliteration von russisch ДПС (russ.: Дорожно-патрульная служба, doroschno-patrulnaja Sluschba; wörtlich: Straßen-Patrouillen-Dienst), die russische Verkehrspolizei, als Beschriftung von Polizeifahrzeugen (Verkehrspolizei)
 als Transliteration von bulgarisch ДПС (bulg.:Движение за права и свободи, Dwischenie sa Prawa i Swobodi), eine liberale Partei der türkischen Minderheit in Bulgarien, siehe Bewegung für Rechte und Freiheiten

dps steht als Abkürzung für:

 damage per second, „Schaden pro Sekunde“, ein Wert, der sich aus Schaden und Angriffsgeschwindigkeit von Waffen oder Fähigkeiten in Computerspielen zusammensetzt, siehe Computerspieler-Jargon#dps

DpS steht für:
  DpS – Fachzeitschrift für professionelle Schädlingsbekämpfung

DPS